Geokčaj (naseljeno mjesto), naseljeno mjesto i središte Geokčajkog rajona, Azerbajdžan.
 Geokčaj (rijeka), rijeka u Azerbajdžanu.